Интернационализам може бити:

 интернационализам, политичка идеологија и покрет
 либерални интернационализам
 пролетерски интернационализам
 мултилатерализам
 интернационализам, лингвистички појам
 -{Internationalism}-, америчка политичка странка
 -{Internacialismo}-, венезуеланска политичка странка